EL término Lénina ,  puede referirse a:

Lénina (Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lénina (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lénina (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lénina (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lénina (Ciudad de Krasnodar), localidad de la ciudad de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lénina (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Lénina (Aksái, Rostov), localidad del raión de Aksái del óblast de Rostov, en Rusia.
Lénina (Bélaya Kalitvá, Rostov), localidad del raión de Bélaya Kalitvá del óblast de Rostov, en Rusia.
Lénina (Dúbovskoye, Rostov), localidad del raión de Dúbovskoye del óblast de Rostov, en Rusia.

Lénina (Kryvorizi, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krivoryzi del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Lénina (Krynychky, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krynychky del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Lénina (Sofiivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Sofiivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Lénina (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Lénina (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.